Markus Hölzl ist der Name von:

* Markus Hölzl (Politiker) (1853–1921), österreichischer Steinbruchbesitzer und deutschnationaler Politiker (Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag) 
 Markus Hölzl (Mordopfer) (1936–1980), deutscher Mann, Opfer des Oktoberfestattentats